Каратницький Іван Володимирович — четар легіону УСС, брат Романа Каратницького,
 Каратницький Модест — посол Галицького сейму та Австрійського райхсрату,
 Каратницький Остап Іванович (1908-1945) — заступник командира Воєнної округи УПА «Маківка»,
 Каратницький Роман Володимирович — хорунжий легіону УСС, поручник УГА, інженер та український громадський діяч у Чехословаччині, брат Івана Каратницького.
Українські прізвища